Gävleborg este un comitat (län) din Suedia. Reședința sa este orașul Gävle. Comitatul este situat în partea de sud-est a regiunii Norrland și cuprinde o mare parte din provincia Gästrikland și Hälsingland. De comitat aparține și o parte din Dalarna. Subdiviziunea teritorială Gävleborgs a luat naștere în anul 1762 prin împărțirea comitatului Västernorrlands län. În procente suprafața län-ului reprezintă 4,4 % din suprafața Suediei, iar numărul populației 3 %.

Geografie

Zone urbane 
Următoarele sunt cele mai mari zece zone urbane din comitat (anul 2015) conform Biroului Central de Statistică al Suediei:

Demografie

Administrație 
Gävleborgs län este compus din următoarele comune:

Referințe 

Gävleborgs län
Län în Suedia